

Ягодне — село, Абайський район, Карагандинська область
 Ягодне — село, Астраханський район, Акмолинська область

Ягодне — село, Альменєвський округ, Курганська область
 Ягодне — село, Асінівський район, Томська область
 Ягодне — селище, Барнаульський міський округ, Алтайський край
 Ягодне — селище, Верхньокетський район, Томська область
 Ягодне — село, Грачовський район, Оренбурзька область
 Ягодне — селище, Томський район, Томська область

Див. також 
 Ягодка
 Ягодна
 Ягідне

ru:Ягодное